Paul Speiser ist der Name folgender Personen:

* Paul Speiser (Jurist) (1846–1935), Schweizer Jurist und Politiker
 Paul Speiser (Politiker) (1877–1947), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Paul Speiser (Mediziner) (1920–2009), österreichischer Pathologe und Rechtsmediziner 
 Paul Gustav Eduard Speiser (1877–1945), deutscher Entomologe